

Plaatsen

Canada 
 Fenwick (Nova Scotia)
 Fenwick (Ontario)

Verenigd Koninkrijk 
 Fenwick (East Ayrshire)
 Fenwick (Northumberland)
 Fenwick (South Yorkshire)

Verenigde Staten 
 Fenwick (Connecticut)
 Fenwick (Michigan)
 Fenwick (West Virginia)

Overig 
 Fenwick (warenhuis), een warenhuisketen in Groot-Brittannië.